

Cinema
L'uomo dalle due ombre (Cold Sweat) – film del 1970 diretto da Terence Young
Cold Sweat – film del 1993 diretto da Gail Harvey

Musica
 Cold Sweat –  gruppo musicale
Cold Sweat – album di James Brown del 1967
Cold Sweat – singolo di James Brown del 1967